Гран-при США 2021 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 22 по 24 октября 2021 года на автодроме «Трасса Америк» в США.

Поул со временем 1:32,910 выиграл Макс Ферстаппен на Red Bull.

Гонку также выиграл Макс Ферстаппен, вторым стал Льюис Хэмилтон, третьим — Серхио Перес.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.

Свободные заезды 
Первая сессия тренировок прошла при преимуществе гонщиков «Мерседес», во второй и третьей их смогли опередить Перес, Норрис и Сайнс. Ферстаппен также показывал хорошие времена на круге, но они были удалены за нарушение пределов трассы в 9-м и 19-м поворотах — как и у многих других пилотов. В общей сложности за тренировки было удалено несколько десятков результатов. Времена на круге у всех при этом из-за перегрева шин оказались на пару секунд хуже показанных на круге два года назад, что произошло по причине очень жаркой погоды.

Квалификация 
Погода:  Небольшая облачность. Сухо. Воздух +29 °C, трасса +37…34 °C

Описание 
Перед квалификацией у Феттеля, Расселла и Алонсо были полностью заменены силовые установки, что означало старт с конца пелотона вне зависимости от результатов квалификации. Кроме того, Боттасу заменили двигатель, что стоило ему пяти мест на старте. Также у Ферстаппена обнаружилась трещина на заднем антикрыле, но его удалось отремонтировать к началу сессии.

В первой части квалификации лучшим стал Леклер, во второй — Ферстаппен. Гонщики «Хаас» выбыли в полном составе в первой же сессии, гонщики «Альпин» — во второй, а в «Альфе Ромео», «Астон Мартине» и «Уильямсе» после первой сессии оказалось по одному гонщику (выбыли Стролл, Райкконен и Латифи), а из второй сессии не вышел никто. Расселл при этом дважды показывал неплохие результаты и оба раза его время удалялось все за те же нарушения пределов трассы.

В финале квалификации начался слабый дождь, но на ход борьбы он не повлиял. Поул завоевал Ферстаппен, вторым стал Хэмилтон. Далее расположились вторые пилоты тех же команд — Перес и Боттас, за ними в полном составе квалифицировались гонщики «Феррари», «Макларен» и «Альфа Таури».

Результаты 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:40,743
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +36…38 °C 

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:38,485, поставлен на 41 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|-
|}

Положение в чемпионате после Гран-при

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт трассы Америк